Гуня́шев — русская фамилия. Известные носители:

 Гуняшев, Александр Николаевич (род. 1959) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата мира (1985).
 Гуняшев, Сергей Николаевич (1965—2002) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы (1991).